

Geografia 
 Barr – comune francese situato nel dipartimento del Basso Reno nella regione del Grand Est

Persone 
 Al Barr (1968) – cantante statunitense
 Alfred Hamilton Barr Jr. (1902-1981) – storico statunitense
 Andy Barr (1973) – politico statunitense
 Anthony Barr (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Amelia Edith Barr (1831-1919) – scrittrice britannica naturalizzata statunitense
 Art Barr (1966-1994) – wrestler statunitense
 Beth Barr (1971) – ex nuotatrice statunitense
 Brady Barr (1963) – erpetologo statunitense
 Darren Barr (1985) – calciatore scozzese
 Douglas Barr (1949) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Ewan Barr (...) – astronomo statunitense
 Glenn Barr (...) – fumettista statunitense
 Kirsty Barr (1988) – tiratrice a volo britannica
 Jean-Marc Barr (1960) – attore e regista francese naturalizzato statunitense
 John Barr (1918-2002) – cestista statunitense
 Matt Barr (1984) – cestista e dirigente sportivo italiano
 Mike Barr (1950) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike W. Barr (1952) – fumettista e scrittore statunitense
 Moe Barr (1944) – cestista statunitense 
 Murray Barr (1908-1995) – medico canadese
 Nathan Barr (1973) – compositore e musicista statunitense
 Robert Barr (1849-1912) – romanziere britannico
 Roseanne Barr (1952) – attrice e conduttrice televisiva statunitense
 Thomas Barr (1992) – ostacolista irlandese
 Tjay De Barr (2000) – calciatore gibilterrino
 Vicki Barr (1982) – velocista britannica

Altro 
 Corpo di Barr – cromosoma sessuale X in forma molto più compatta e spiralizzata
 Diagramma di Barr – ideato da Alfred Hamilton Barr, Jr, storico d'arte moderna statunitense, rappresenta i vari movimenti/correnti dei primi 35 anni del Novecento

Pagine correlate 
 William Barr